58-й выпуск  Четырёх дней Дюнкерка — шоссейной многодневной велогонки по дорогам французского региона О-де-Франс. Гонка прошла с 4 по 8 мая 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал французский велогонщик Джимми Ангульван из команды «».

Участники 
Участие в гонке приняли 19 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 11 проконтинентальных и 3 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 155 гонщиков. До финиша доехали 116 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяжённостью 887,5 километра. Третий этап был проведен на территории Бельгии.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Четыре дня Дюнкерка 2012 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2012 году
Май 2012 года